Le théorème d'extension de Whitney, théorème d'analyse mathématique.
 Le théorème de plongement de Whitney, théorème de géométrie différentielle.